Щировский — русская фамилия.

:Известные носители:

 
 Щировский, Владимир Евгеньевич (1909—1941) — русский поэт.
 Щировский, Евгений Павлович — русский государственный деятель
 Щировский, Яков Дмитриевич  (1768—1842) — русский врач, доктор медицины и хирургии.

Примечания